Aragóniai Margit (1487/88–1429) aragóniai királyné, I. (Emberséges) Márton második felesége és Prades Péter entençai báró lánya
Aragóniai Margit (–1423 előtt), I. János híjari báró lánya és V. Alfonz aragón király ágyasa